Die Irish League 1991/92 war die 91. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum 19. Mal Meister.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1991/92
Fußballsaison 1991/92